

Осгуд — місто, штат Індіана
 Осгуд — селище, штат Міссурі
 Осгуд — селище, штат Огайо

Див. також 
 Осґуд